Васи́льчиков — русская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 
 Васильчиков, Виктор Иларионович (1820—1878) — русский генерал, участник Крымской войны.
 
 Васильчиков, Борис Александрович (1860—1931) — государственный и общественный деятель.
 Васильчиков, Дмитрий Васильевич (1778—1859) — военный деятель, генерал от кавалерии.
 Васильчиков, Евгений Иванович (род. 1936) — первый секретарь Липецкого городского комитета КПСС (1975—1979).
 
 Васильчиков, Михаил Васильевич (1917—?) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии.



Топонимы 
 Васильчиков — посёлок в Корсаковском районе Орловской области.